

Топоніми 
 Такамацу  — місто в Японії, в префектурі Каґава.

Персоналії 
 Такамацу — японське прізвище.